Мальтийская Премьер-лига 2016/2017 () — 102-й сезон чемпионата Мальты по футболу. Он начался 19 августа 2016 года и закончился 6 мая 2017 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Нашшар Лайонз» и «Корми». Лигу пополнили «Гзира Юнайтед» и «Хамрун Спартанс», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Первом дивизионе 2015/16.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Страница лиги на mfa.com.mt
 Чемпионат Мальты на soccerway

Чемпионат Мальты по футболу
Мальта
2016 год на Мальте
2017 год на Мальте